Spich ist der Name folgender Orte:

 Spich (Lindlar), Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Spich (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Spich (Troisdorf), Ortsteil der Stadt Troisdorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen